Geografia:
 Ar – miasto biblijne w Moabie

Inne:
 .ar – krajowa domena internetowa najwyższego poziomu przypisana dla stron internetowych z Argentyny
 ar – jednostka powierzchni
 Ar – komputerowe narzędzie do archiwizacji danych
 Ar – symbol chemiczny pierwiastka argon
 Ar – we wzorach chemicznych symbol oznaczający grupę arylową
 AR (Adventure Racing) – rajdy przygodowe
 Grupa "a.r." – awangardowa grupa artystyczno-literacka

Zobacz też:

 Ahr
 AR